Па́нтич () — сербская фамилия. Известные носители:

 Пантич, Александар (род. 1992) — сербский футболист.
 Пантич, Данило (род. 1996) — сербский футболист.
 Пантич, Дано (род. 1972) — сербский югославский дзюдоист.
 Пантич, Джёрдже (род. 1980) — сербский футболист.
 Пантич, Милинко (род. 1966) — сербский футболист.